Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Sandy Mayer 7-5, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1974